Nikolajev (, v ženské podobě ) je příjmení ruského původu. Jeho nositeli jsou:

Lidé 
 Aleksej Nikolajev (* 1979) – uzbecký fotbalista
 Andrijan Grigorjevič Nikolajev (1929–2004) – sovětský kosmonaut
 Galina Jevgeněvna Nikolajeva (1911–1963) – ruská spisovatelka
 Igor Nikolajev (* 1960) – ruský skladatel, textař a zpěvák
 Jelena Nikolajevová – více osob (rozcestník)
 Leonid Nikolajev (1904–1934) – ruský komunista, vrah Sergeje Kirova
 Margarita Nikolajevová (1935–1993) – sovětská sportovní gymnastka
 Petr Nikolaev (* 1957) – český režisér
 Taťána Petrovna Nikolajevová (1924–1993) – ruská klavíristka
 Valentin Nikolayev (fotbalista) (1921–2009) – sovětský fotbalista
 Valentin Nikolayev (zápasník) (1924–2004) – ukrajinský zápasník
 Vladimir Nikolajev (* 1959) – ruský sériový vrah zvaný Novočeboksarský lidožrout

Další 
 Nikolajev (Nikolajevská oblast) – město na Ukrajině
 Nikolajev (kráter) – kráter na odvrácené straně Měsíce

Související články 
 Mykolajiv (rozcestník) – Nikolajev je ruským ekvivalentem ukrajinského názvu Mykolajiv (). Jde o název několika sídel na dnešní Ukrajině.

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení